En sport, la D2 belge, Deuxième division belge, désigne une compétition en Belgique, a priori celle qui suit immédiatement le niveau le plus élevé.

Compétitions sportives

Baseball 
 Le Championnat de Belgique de baseball D2, communément appelée « D2 ».

Basket-ball 
 Le Championnat de Belgique de basket-ball de division 2, officiellement Top Division Men 1, communément appelée « Division 2 ».

Football 
 Le Championnat de Belgique de football de deuxième division, officiellement la D1B Pro League ou Division 1B ; 
 Le Championnat de Belgique de football de quatrième division, officiellement la Division 2 ACFF depuis 2016-2017, régulièrement désignée « D2 amateur » ;
 La Championnat de Belgique féminin de football de deuxième division, communément appelée « Division 2 ».

Handball 
 Le Championnat de Belgique féminin de handball de deuxième division, communément appelée « Division 2 » ;
 Le Championnat de Belgique masculin de handball de deuxième division, communément appelée Division 2 ».

Hockey sur glace 
 Le Championnat de Belgique de hockey sur glace D2.

Rugby 
 Le Championnat de Belgique de rugby à XV de 2e division, communément appelée « Division 2 » ou simplement « D2 » ;

Voir aussi